Ferenc Mészáros (voetballer, 1919) - Hongaars-Roemeens voetballer (verdediger)
 Ferenc Mészáros (voetballer, 1950) - Hongaars voetballer (doelman)
 Ferenc Mészáros (voetballer, 1963) - Hongaars voetballer (aanvaller)